Гуж:
 Гуж — деталь гребного судна.
 Гуж — часть .
 Гуж — посёлок в Койгородском районе Республики Коми.

Персоналии
 Олимпия де Гуж (1748—1793) — французская писательница, участница Революции.